James Irvine ist der Name folgender Personen:

* James Irvine (Chemiker) (1877–1952), schottischer Chemiker
 James Irvine (Designer) (1958–2013), britischer Designer